Cerna se poate referi la:

 Cerna, localitate în regiunea Dobrici, Bulgaria
 Cerna, sat în comuna Hitrino, regiunea Șumen, Bulgaria

 Cerna, comună în cantonul Vukovar-Srijem, Croația

 Cerna, localitate în județul Timiș, România
 Cerna, localitate în județul Tulcea, reședința comunei cu același nume
 Cerna, sat în județul Vâlcea, România

Nume compuse 
 Cerna Moghila (dezambiguizare)

 Cerna Gora
 Cerna Gora, Pernik
 Cerna Gora, Stara Zagora
 Cerna Mesta
 Cerna Mogila, Haskovo
 Cerna Niva, Kărdjali
 Cerna Skala, Kărdjali
 Cerna Voda, Tărgoviște

 Cerna-Sat, Gorj
 Cerna-Vârf, Mehedinți
 Pojogi-Cerna, Vâlcea
 Cinciș-Cerna, Hunedoara
 Nova Cerna, Silistra

 Depresiunea Cerna-Mircea Vodă

Cernei 
 Cheile Cernei
 Ciucevele Cernei
 Munții Cernei

 Lunca Cernii de Jos, Hunedoara
 Lunca Cernii de Sus, Hunedoara

Altele 
 Cerna (nume de familie)
 Râul Cerna (dezambiguizare)
 Grupul Cerna

Vezi și 

Toponime românești
Toponime slave